Thoresby ist der Familienname folgender Personen:

 John of Thoresby († 1373), englischer Kleriker und Politiker, Erzbischof von York
 Ralph Thoresby (1658–1725), englischer Antiquar und Topograph

Siehe auch:
 Thoresby Hall, Landhaus im Dorf Budby, etwa 4 km nördlich von Ollerton im Norden der englischen Grafschaft Nottinghamshire